Oczy Tanatloca – jedenasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1986 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1989 roku Orbita. Wznowiony w 2002 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie  
Argun Drewniana Noga podejmuje z Jolanem próby ucieczki od Xinjinsów. Próżna próba kończy się jednak sprowadzeniem do miasta zdesperowanych osobników zza wielkiej wody. Żywy bóg, imieniem Tanatloc, dowiaduje się od swojego pierwszego regenta, Variaya, że jednym z uczestników ekspedycji do Mayaxatlu jest Thorgal. Syn wikinga zaś przetrzymywany jest w roli zakładnika wraz z Argunem tuż nieopodal. Zaskoczony, a i zarazem ciekaw drzemiących w chłopcu mocy Tanatloc, usiłuje wykrzesać w nim niezgłębioną energię odziedziczoną po gwiezdnym ludzie, której Thorgal w większej części został pozbawiony. Tymczasem drużyna wysłana do Ogotaja napotyka coraz to nowe trudności w nieprzebytej dżungli. Po niefortunnej walce z krokodylami, Thorgal łamie żebra. Gorący, dziki klimat zaś powoduje u niego gorączkę. Kriss de Valnor pokazuje Tjallowi Zapalczywemu dobre strony pozostawienia niedysponowanego Thorgala na pastwę losu i szukanie Mayaxatlu na własną rękę. Młody Jolan spotyka Tanatloca i zostaje przezeń wdrożony w tajniki metafizycznych sił, za jakich pomocą można zmieniać postać każdej materii, deformować obiekty, niszczyć je czy tworzyć od nowa. Nadmiar wiedzy niepokoi chłopca, który ma do siebie wyrzuty, iż nie nauczy się za życia boga Xinjinsów dysponować swoimi umiejętnościami. Poprzez oczy Jolana niewidomy Tanatloc niszczy w organizmie Thorgala trawiącą go chorobę. Tjall razem z Kriss posługują się pochwyconym żołnierzem z patrolu Ogotaja, aby dotrzeć w pobliże celu swojej wędrówki. Aaricia i ozdrowiały Thorgal doganiają pozostałych członków drużyny. Tjall nie może znieść ciężaru swojej winy z faktu zdradzenia przyjaciela w potrzebie kosztem manipulującej nim wojowniczki. Wysiłek boga Xinjinsów przywrócenia swemu wnukowi - Thorgalowi - zdrowia ostatecznie go wykończył. Pierwszy regent poznał za pomocą psychoprzekaźnika ostatnią wolę Tanatloca. Nie mógł jednak przystać na przerwanie misji tudzież uniemożliwienie Thorgalowi branie w niej udziału. Obrał natomiast małego Jolana jako przyszłego przewodnika narodu, nazywając go Hurukanem, czyli: tym, który widzi.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a